Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Commonwealth Bank Tennis Classic 2007 проходили з 10 по 16 грудня на відкритих кортах з твердим покриттям на Балі (Індонезія). Цзи Чуньмей і Сунь Шеннань виграли титул, у фіналі перемігши Джилл Крейбас і Наталі Грандін з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2007
Commonwealth Bank Tennis Classic, парний розряд